Peuterey si riferisce a:
 Peuterey – marchio di abbigliamento 
 Gruppo del Peuterey – gruppo di montagne nel massiccio del Monte Bianco
 Aiguille Blanche de Peuterey – vetta alpina del massiccio del Monte Bianco
 Aiguille Noire de Peuterey – vetta alpina del massiccio del Monte Bianco